Гладкоголовоподібні (Alepocephaliformes) — ряд морських променеперих риб. З'явилися приблизно 110 мільйонів років тому.

Раніше об'єднувались з представниками надряду прокантоперих (Protacanthopterygii), до яких зокрема належать аргентиноподібні (Argentiniformes), лососеподібні (Salmoniformes), та корюшкоподібними (Osmeriformes). Проте численні молекулярні дослідження визначили їхнє місце в складі клади Otocephala. Гладкоголовоподібні утворюють окремий надряд Alepocephali і виявляють тісніші зв'язки з остаріофізами (Ostariophysi), ніж з клюпеоїдами (Clupeomorpha). Молекулярні дані мають бути ще підтверджені морфологічними, але поки що існує небагато важливої анатомічної інформації про гладкоголовоподібних.

Філогенетичне дерево Otocephala:

До характерних ознак представників ряду належать великий рот, відсутність плавального міхура, посунутий далеко назад спинний плавець, відсутність жирового плавця, великі ікринки. Риби мають темне забарвлення.

Станом на лютий 2023 року ряд включає 2 родини, 33 роди і 143 види.
 Родина Гладкоголові — Alepocephalidae 
 Родина Платитроктові — Platytroctidae 

Родина Alepocephalidae включає й роди Bathylaco та Leptochilichthys, які раніше утворювали окремі родини — Bathylaconidae та Leptochilichthyidae відповідно.

Джерела 
 Joseph S. Nelson, Terry C. Grande, Mark V. H. Wilson. Fishes of the World, 5th Edition. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2016, pp. 172 ISBN 978-1-118-34233-6

Примітки 

 
Костисті
Ряди риб